Petar I. Orseolo (928. – 987.) - mletački dužd (976. – 978.)
 Petar II. Orseolo (961. – 1009.) - mletački dužd (991. – 1009.)
 Petar Orseolo, ugarski kralj (oko 1010. – oko 1050.) – ugarski kralj (1038. – 1041. i 1044. – 1046.)